Третья книга:
 Третья книга Ездры — одна из книг Библии.
 Третья книга Маккавейская — одна из книг Библии.
 Третья книга Моисея (Книга Левит) — одна из книг Библии.
 Третья книга Царств (Первая книга Царей) — одна из книг Библии.